Il doppio del torneo di tennis Pavlov Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ilona Kramen' e Aljaksandra Sasnovič che hanno battuto in finale Anna Danilina e Olga Doroshina 7-63, 6-0.

Teste di serie 

 Ilona Kramen' /  Aljaksandra Sasnovič (Campionesse)
 Marina Mel'nikova /  Polina Pekhova (primo turno)

 Sofia Shapatava /  Anastasіja Vasyl'jeva (semifinali)
 Lіdzіja Marozava /  Ganna Poznikhirenko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pavlov Cup 2013